Libu ist die Bezeichnung für
 Das Ministerium für Ernennungen des kaiserlichen China (吏部 Lìbù)
 Das Ritenministerium des kaiserlichen China (禮部 Lǐbù)
 einen berbischen Volksstamm, der dem heutigen Staat Libyen seinen Namen gab, vgl. Libyer
 einen Berg in Bosnien-Herzegowina, vgl. Libu (Berg)
 die Großgemeinde Libu (梨埠镇) im Kreis Cangwu der Stadt Wuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Libu (Cangwu)